Риба́льченко — українське прізвище, похідне від слова рибалка, буквально — «син рибалки».

Відомі носії 

 Рибальченко Вадим Валерійович (1988) — український футболіст, нападник «Буковини».
 Рибальченко Вадим Миколайович (1977—2015) — полковник міліції, що загинув під час теракту під час Маршу єдності в Харкові (2015).
 Рибальченко Валентин Володимирович — кандидат технічних наук, професор.
 Рибальченко Всеволод Петрович (1904—1988) — композитор і педагог.
 Рибальченко Данііл Аркадійович (1988—2022) — головний сержант ОЗСП «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рибальченко Інна Олексіївна — старший матрос Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що загинула у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рибальченко Михайло Андрійович (1909—1998) — український маляр, художник монументально-декоративного мистецтва.
 Рибальченко Михайло Іванович (1910—1994) — радянський та український велогонщик, триразовий чемпіон СРСР.
 Рибальченко Олександр Миколайович (1994—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко